Becquigny (Aisne)
Becquigny (Somme)